Bayueca puede referirse a:
El nombre común de la planta Avena fatua;
El nombre común de la planta Dactylis glomerata